Кустаа Кустаанпойка Пихлаямяки (; , , Финляндия — , , Финляндия) — финский борец вольного и греко-римского стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы по вольной борьбе и шестикратный чемпион Европы по греко-римской борьбе, 16-кратный чемпион Финляндии по вольной борьбе  (1924-25, 1927-28, 1930-31, 1933-34, 1935-39, 1943 в полулёгком весе и 1926, 1932 в лёгком весе), 12-кратный чемпион Финляндии по греко-римской борьбе (1925, 1927, 1929-31, 1934, 1936-37, 1940-43) . Один из выдающихся финских борцов.

Биография 

Родился в известной борцовской семье. Его братья Арви и Пааво были неоднократными чемпионами Финляндии, а двоюродный брат Херманни чемпионом и призёром Олимпийских игр.

На Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже боролся в весовой категории до 56 килограммов (легчайший вес). Турнир в вольной борьбе проводился по системе с выбыванием из борьбы за чемпионский титул после поражения, с дальнейшими схватками за второе и третье места. Схватка продолжалась 20 минут и если победитель не выявлялся в это время, назначался дополнительный 6-минутный раунд борьбы в партере. В категории боролись 12 спортсменов.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в категории до 61 килограмма; титул оспаривали 9 человек.

На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе боролся в категории до 61 килограмма (лёгкий вес); титул оспаривали 8 человек. Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. Схватку судили трое судей, за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу решением судей при любом соотношении голосов начислялся 1 штрафной балл, за проигрыш решением 2-1 начислялись 2 штрафных балла, проигрыш решением 3-0 и чистый проигрыш карался 3 штрафными баллами.

Накопив 5 штрафных баллов, выбыл из турнира, разделив 4-5 места с Марфином Клодфелтером.

На Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине боролся в категории до 61 килограмма (полулёгкий вес); титул оспаривали 15 человек. Турнир проводился по прежним правилам с начислением штрафных баллов.

34-летний Кустаа Пихлаямяки показательно провёл схватки, чисто выиграв первые четыре

После схватки пятого круга занимал первое место и в заключительном круге, исходя из количества штрафных баллов, уже не боролся, досрочно став олимпийским чемпионом.

Продолжал выступления на международных соревнованиях до 1939 года (затем началась война), а на внутренних соревнованиях до 1943 года.

С 1925 года работал полицейским в Хельсинки. В ночь с 6 на 7 февраля 1944 года во время бомбардировки при налёте на столицу
Финляндии советских ВВС был ранен и умер от перитонита  10 февраля 1944 года.

В 1956 году борцу установлен памятник в Хельсинки, он введён в Зал славы Финляндии. В 2005 году первым из финских борцов был введён в Зал славы FILA.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Финляндии по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Умершие от перитонита
Борцы лёгкого веса
Борцы полулёгкого веса
Борцы легчайшего веса
Члены Зала Славы FILA